«Сысой Великий» — 74-пушечный линейный корабль Балтийского флота России. Принимал участие в Крымской войне 1853—1856 годов.

Назван в честь древнего подвижника аввы Сисоя Великого (V век).

Постройка 
Корабль был заложен а, спущен на воду а. Строитель Ф.Т. Загуляев.

История службы 
В июле—августе 1849 года корабль перешёл из Архангельска в Кронштадт.

«Сысой Великий» принимал участие в экспедиции русского флота в воды Дании. 15 июня 1850 года в составе 2-й дивизии (9 линейных кораблей, 1 фрегат и 1 бриг)контр-адмирала З. З. Балка корабль подошёл к острову Мён, а 1 июля вошёл в пролив Малый Бельт и встал на Зондербургский рейд. 16 сентября, находясь в 3-й дивизии вице-адмирала И. П. Епанчина, отправился в Россию.

В 1852 и 1853 годах корабль выходил в практические плавания в Балтийское море и Финский залив.

В мае 1854 года корабль занял позицию на фарватере напротив стенки Военной гавани Кронштадта на тот случай, если флотом противника будет осуществлена попытка прорыва.

В 1855 году 74-пушечный корабль был переоборудован в 58-пушечный фрегат типа «Нарва»: с корабля был снят один дек. После переоборудования водоизмещение корабля составляло около 3 000 тонн, главные размерения — 55,8×15,2×6,1 м.

В 1856 году переоборудованный корабль находился на рейде, а с 1857 по 1863 год стоял в порту Кронштадта.В 1860 году был обращён под магазин.

а фрегат был исключён из списков кораблей Балтийского флота.

Командиры 
Командирами корабля служили:
 1849—1853 — Д. И. Кузнецов
 1854—1856 — А. М. Кишкин

См. также 
 Список парусных линейных кораблей Российского Императорского флота

Примечания

Литература 
 
 
 

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи
Корабли Крымской войны